Caio Lecânio Basso — cônsul sufecto romano em 31
 Caio Lecânio Basso (cônsul em 64) — cônsul romano em 64 e filho do anterior
 Caio Lecânio Basso Cecina Peto — cônsul sufecto em 70 e filho do anterior

Desambiguações de antropônimos
 
Desambiguações de história